Borzow ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Borzow (* 1995), kasachischer Skilangläufer
 Wiktor Andrejewitsch Borzow (1934–2008), russischer Schauspieler
 Wladimir Borzow (* 1974), kasachischer Skilangläufer